Striese ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Striese (* 1999), deutscher Komponist
 Werner Striese (1929–2020), deutscher Bildhauer und Fotokünstler

Weiteres

 Emanuel Striese ist der Name der Hauptfigur (Theaterdirektor) in der mehrfach verfilmten Komödie  „Der Raub der Sabinerinnen“ (Uraufführung 1884). An diese Figur erinnernd trug der Intendant der Staatsoperette Dresden, Fritz Steiner (Intendant 1958–1977), gerade wegen seines Improvisationstalentes den Beinamen: Der Striese von Leuben.